Brueghel (ou Bruegel) foi o sobrenome de diversos pintores flamengos que pertenciam à mesma família:

 Pieter Brueghel o velho (n.1525 — m. 1569), foi o membro mais famoso da família e o único a assinar seus quadros com 'Bruegel' sem o H.
 Pieter Brueghel o jovem (1564-1638)
 Jan Brueghel, o Velho (1568-1625)
 Jan Brueghel, o Jovem (1601-1678)
 Abraham Brueghel (1631-1697)

Os apelidos "Jovem" ou "Velho" são simplesmente utilizados para distinguir cada um dos pintores membros da família, já que tinham nomes idênticos.

Ver também 
Bruegel, cidade na municipalidade de Son en Bruegel.

Desambiguação